Kireška mikroregija (mađ. Kiskőrösi kistérség) je mikroregija u Bačko-kiškunskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 15 naselja, u kojima ukupno živi 57.150 stanovnika. Ukupne je površine 1110,33 km2), a gustoća naseljenosti je 50,56 osobe na km2. 

Sjedište mikroregije je gradić Kireš (mađ. Kiskőrös).

Naselja 
Hrvatska imena prema.

Bilješke 

Mikroregije u Bačko-kiškunskoj županiji